Краљевска морнарица може да се односи на:
 Британска краљевска ратна морнарица
 Италијанска краљевска ратна морнарица
 Југословенска краљевска ратна морнарица
 Краљевска морнарица Новог Зеланда